Damallsvenskan 2019 var den 32. sæson i den svenske topfodboldliga for kvinder, Damallsvenskan. Den begyndte den 13. april 2018 og sluttede den 26. oktober samme år. Kopparbergs/Göteborg FC var forsvarende mestre, de vandt Damallsvenskan 2019.

Kungsbacka DFF og KIF Örebro DFF rykkede op fra Elitettan 2018, efter at de endte som henholdvis nummer et og to. Dette var første gang, at Kungsbacka skulle spille i Damallsvenskan.

Alle kampe kan ses over hele verden ved at betale et beløb på Damallsvenskan TV .

Mesterskabet blev afgjort den 20. oktober, da der manglede en runde, og FC Rosengård klarede at spille uafgjort og dermed kunne nummer to i ligaen, Kopparbergs/Göteborg FC, ikke nå at overhale dem i points. Dette er deres 10. svenske mesterskab, FC Rosengård er den første klub som opnår dette. De satte straks en stjerne på deres logo, for at markere dette. Vittsjö GIK lå længe på andenpladsen men mistede den til sidst.

Hold 

Noter:
1 Ifølge oplysninger fra klubbernes hjemmeside, der har været tilgængeligt tidligere på det svenske fodboldforbunds hjemmeside for Damallsvenskan, . Siden maj 2018 findes oplysningerne ikke længere.

2 Kungsbacka DFF's hjemmestadion er på Tingbergsvallen, men fordi det ikke opfylder kravene til Damallsvenskan, og SvFF ikke gav dispensation, da specielt mangel på belysning blev set som et problem, eftersom alle kampe skulle vises i fjernsynet, blev alle hjemmekampe flyttet til Påskbergsvallen ca. 50 km væk, i Varberg, i stedet.

Stillingen 

C Sidste sæsons mester.
R Sidste sæsons toer.
P1 Oprykket til Damallsvenskan fra sidste sæsons Elitettan, blev nummer et der.
P2 Oprykket til Damallsvenskan fra sidste sæsons Elitettan, blev toer der.

Topscorere 
.

Referencer 

Fodbold i 2019
2019